De lijst van Chummidae bevat alle wetenschappelijk beschreven soorten spinnen uit de familie van de Chummidae.

Chumma 
Chumma Jocqué, 2001
 Chumma gastroperforata Jocqué, 2001
 Chumma inquieta Jocqué, 2001

Referenties
  (2010): The world spider catalog, version 11.0. American Museum of Natural History.

 
Chummidae